22. edycja Ligi Światowej siatkarzy. W fazie grupowej, która rozpoczęła się 27 maja 2011 r. występowało 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Turniej finałowy odbył się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Po raz pierwszy rozegrano kwalifikacje, które wyłonić miały dwa zespoły, które brały udział w Lidze Światowej. Po raz drugi w historii Ligi Światowej rozgrywki wygrała reprezentacja Rosji.

Eliminacje do turnieju rozpoczęły się 6 sierpnia 2010 r.

Terminarz 
 Faza grupowa
 1. kolejka: 27–29 maja
 2. kolejka: 2 – 5 czerwca
 3. kolejka: 9–12 czerwca
 4. kolejka: 17–19 czerwca
 5. kolejka: 23–26 czerwca
 6. kolejka: 29 czerwca–2 lipca
 Turniej finałowy: 6–10 lipca

Uczestnicy

Składy drużyn

Faza interkontynentalna

Grupa A 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa C 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa D 

Wyniki

|}

Tabela

Statystyki indywidualne

Faza finałowa

Grupa E 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa F 
Wyniki

|}

Tabela

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia